Ел Моро има више значења:

 Ел Моро (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Моро (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Моро (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Моро (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Моро, Сотеро (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Моро (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Моро (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Моро (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Моро (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Моро (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Моро (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Моро (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Моро (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Моро (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Моро, Гранха (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Моро (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Моро (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Моро (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Моро (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Моро (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Моро (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Моро (Сантијаго Искуинтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Моро, Зеферино Кастиљо (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Моро (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Моро (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Моро (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Моро, Росалио Вега Перез (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Моро (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Моро (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Моро (Гутијерез Замора), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Моро (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Моро (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Моро (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Моро (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Моро (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику